ognica – drapieżna ryba morska z rodziny skorpenowatych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Ognica – część miasta Świnoujścia
 Ognica – kolonia wsi Krzymów w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Chojna
 Ognica – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Widuchowa 
 Ognica – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Dobrzany

Cieki w Polsce 
 Ognica – struga, dopływ Reczycy
 Ognica – struga, dopływ cieśniny Świna

Inne 
 Ognica – wzniesienie na Wybrzeżu Słowińskim, w woj. pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Ustka